PWE steht als Abkürzung für:
 die ehemalige Prinz-Wilhelm-Eisenbahn-Gesellschaft
 Political Warfare Executive, britische Propagandakörperschaft während des Zweiten Weltkriegs
 Pete Waterman Entertainment, britische Musikproduktionsfirma

Abkürzung